Ginesta puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus purgans.
 el nombre común de la planta Cytisus scoparius.
 el nombre común de la planta Genista cinerea
 el nombre común de la planta Genista scorpius